Кубок Египта по футболу — второй по значимости футбольный турнир Египта после чемпионата. Первый его розыгрыш начался в 1921 году, далее кубок не разыгрывался лишь в период между 1968 и 1971 годами из-за Шестидневной войны, в 1973/1974 по причине Октябрьской войны и в сезонах 1979/1980, 1981/1982, 1986/1987, 1993/1994 и 2011/2012.

Победители и финалисты

Результаты в финалах по клубам 

* 2 титула были одновременно присвоены «Аль-Ахли» и «Замалеку» (1942/43 и 1957/58).

См. также 
Чемпионат Египта по футболу 
Суперкубок Египта по футболу 
Кубок султана Хуссейна 
Каирское дерби

Примечания

Ссылки
История кубка Египта на сайте RSSSF

Футбольные соревнования в Египте
Египет